Герасим (Герась) Соколенко (), настоящее имя Герасим Иванович Шмигельский (; 3 марта 1920, Михля — 20 февраля 1945, Маркт-Борау) — украинский поэт-романтик.

Биография 
Родился 3 марта 1920 года в селе Михля в бедной семье Александры и Ивана Шмигельских. Окончил Михельскую начальную школу и Изяславскую вечернюю школу. Работал в «Промлесхозе» села Михля, писал статьи в изяславской газете «За социалистическое село» () под своим псевдонимом «Герасим Соколенко». Также его статьи появлялись в черниговских и киевских газетах.

В 1941 году после оккупации Украинцы немцами Соколенко начинает издаваться в газете «Заславский вестник» вместе с Харитоном Довгалюком и Николаем Болкуном. Несколько раз украинские националисты предлагали ему перейти на их сторону, но он предпочёл помогать партизанскому подполью (среди партизан был известен как Герасим Ключник). С зимы 1942 года печатается в газете «Новая Шепетовщина». Произведения Соколенко публиковались в ряде журналов и газет: «Пробоем» (Прага), «Наши дни» (Львов), «Волынь» (Ровно), «Костопольские вести» (Костополь), «Украинка» (Костополь), «Украинский засов» (Харьков), «Заславский вестник».

В марте 1943 года СД Шепетовского округа арестовала Соколенко по обвинению в партизанской деятельности и отправила его в тюрьму. Позднее его угнали на принудительные работы в Германию, в Силезию, где он перешёл на нелегальное положение. Будучи остарбайтером и добывая глину в местечке Шопениц, он входил в редакцию журнала «Золотой перстень» в Катовице и печатался в «остарбайтерских» газетах «Земля» и «Досуг».

После вступления Красной армии на территорию оккупированной Польши Герасим Соколенко был освобождён и был мобилизован .

20 февраля 1945 года рядовой стрелок 749-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии 117-го стрелкового копуса 21-й армии 1-го Украинского фронта Герасим Соколенко погиб в боях за местечко Маркт-Борау (ныне Борув) около города Бреслау.

Библиография 
 Соколенко Герась. Балада // Крути: Збірка у пам’ять героїв Крут / Упор. О. Зінкевич, Н.Зінкевич -К.: Смолоскип, 2008. — С. 318—320.
 Соколенко Герась. Сурмач визвольних змагань. — Костопіль,2010.
 Соколенко Г. Твори поета невідомої долі. — Нью-Йорк — Філадельфія, 1981. — 36 с.

Примечания

Литература 
 Г. Соколенко, Твори поета невідомої долі, АДУК − ООЧСУ, Ню Йорк − Філядельфія 1981.
 Л. Полтава, Герась Соколенко — невідомий визначний український поет. Із спогадів упорядника, «Визвольний шлях» 1965, ч. 9, с. 967—969.
 У. Самчук, На коні вороному. Спомини і враження, Видання Товариства «Волинь», Вінніпег 1975, с. 188—189; 199—201.
 У. Самчук, На білому коні. Спомини і враження, Накладом Товариства «Волинь», Вінніпег 1980, с. 219—221.
 П. Ротач, Романтик трагічної доби, «Друг читача» 15.04.1992.
 Р. Доценко, Поет, навіки молодий, «Жива вода» 2000, ч. 3, с. 2, 7.
 М. Іванченко, Юні романтики нації, «Плуг» 2003, ч. 2, с. 7 — 9.
 А. Карп’юк, Герась Соколенко, [у кн.:] Не приведи загинути рабом, б/в, Костопіль 2004, с. 64
 Г. Соколенко. Сурмач визвольних змагань : поезії, статті, спогади. Костопіль 2010.
 Горбатюк В. «Душа горить новою ерою…» // Літературна Україна. — 2011. — 17 лютого. — С. 6.
 Українська діаспора: літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / Упорядк. В. А. Просалової. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. — 516 с.
 Федоров А. Ф. Подпольный обком действует. — М.: Воениздат, 1955.

Ссылки 
 Герась Соколенко // Портал «Мислене древо»
 Мар’ян Красуцький. Що у пам’яті житиме вік // Слово Просвіти
 Пащук І. Улас Самчук і поет Герась Соколенко: публікації у рівненській газеті «Волинь»

Украинские поэты
Погибшие в боях Великой Отечественной войны